Příjmení Škorpil (ženský tvar s přechýlením Škorpilová) nosí více různých osobností:

 Barbora Škorpilová (* 1972) – česká designérka
 František Bohumil Škorpil (1866–1943) – český pedagog, kartograf a historik
 Hana Škorpilová (* 1940) – česká novinářka a politička KSČM, poslankyně PSP
 Hermenegild Škorpil (1858–1923) – český archeolog, bratr Karla
 Karel Škorpil (1859–1944) – český archeolog, bratr Hermenegilda
 Ladislav Škorpil (* 1945) – český fotbalový trenér
 Ludmila Škorpilová (1936–2016) – česká operní zpěvačka – mezzosopranistka
 Miloš Škorpil (* 1954) – český sportovec, dálkový běžec
 Štěpán Škorpil (* 1945) – český sportovní novinář a komentátor

Související článek 
 Škorpilovci – bulharská vesnice